Pedro Juan Benítez, calciatore paraguaiano (1981- )
Pedro Manuel Benítez, calciatore paraguaiano (1901-1974)